Тициус, Иоганн Даниэль — немецкий физик и математик.
 Тициус — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Правило Тициуса — Боде